2 miejscowości w Polsce:
 Gierczyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Mirsk
 Gierczyn – osada w woj warmińsko-mazurskim, w pow bartoszyckim, w gminie Bartoszyce